

Pessoas
Donald Faison

Localidades
Faison (Carolina do Norte)

Desambiguação